Anthriscus scandens är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Anthriscus scandens ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
scandens